Lantel puede referirse a:
 el nombre común de la planta Plantago lanceolata
 el nombre común de la planta Plantago major;
 el nombre común de la planta '''''Plantago media.